Hrušovany est un toponyme qui peut désigner :

Hrušovany, une commune du district de Topoľčany, dans la région de Nitra.

Hrušovany, une commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Hrušovany nad Jevišovkou, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Hrušovany u Brna, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie